Gewebekultur oder Gewebskultur steht für:

 Pflanzliche Gewebekultur
 Tissue Engineering